«When Am I Going to Make a Living» — второй сингл с альбома Diamond Life (1984) английской группы Sade. Он был выпущен в 1984 году на студии Epic Records.

Список композиций 
7" сингл (Великобритания)
 Сторона A:
 «When Am I Going to Make a Living»
 Сторона B:
 «Should I Love You»

12" макси-сингл (Великобритания)
 Сторона A:
 «When Am I Going to Make a Living»
 Сторона B:
 «Why Can’t We Live Together»
 «Should I Love You»

Позиции в чартах 
 1984 год
 Dutch Top 40 — 12-е место
 Irish Singles Chart — 28-е место
 UK Singles Chart — 36-е место

Примечания 

Песни Sade
Синглы 1984 года
Песни по алфавиту
Песни 1984 года